Die Tore der Welt steht für:

 Die Tore der Welt, Roman von Ken Follett (2007)
 Die Tore der Welt (Spiel), Gesellschaftsspiel (2009)
 Die Tore der Welt (Film), deutsch-kanadischer Fernsehfilm von Michael Caton-Jones (2012)